Kailbach ist ein geographischer Name:

 Kailbach, Ortsteil der Stadt Oberzent, Odenwaldkreis, Hessen
 Kailbach (Salm), rechter Zufluss der Salm bei Landscheid, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Gailbach
 Kaibach
 Kainbach
 Kalbach
 Keilbach